Луиз:

 Луиз, Анита (1915—1970) — американская актриса.
 Луиз де Карвальо, Андерсон (род. 1981) — бразильский футболист, полузащитник.
 Тина Луиз (настоящее имя Татьяна Иосифовна Чернова Блэйкер; род. 1934) — американская актриса, певица и писательница, лауреат премии «Золотой глобус».
 Луиз — остров в архипелаге Хайда-Гуаи (Острова Королевы Шарлотты).

Озеро Луиз () — название нескольких озёр:

Канада 
 Луиз (озеро) — озеро в Альберте, Канада.
  — селение и железнодорожная станция, получившие название по озеру.
  — отель
  — горнолыжный курорт.

США 
 
  — парк в Миннесоте
  — озеро в Северном Мичигане, также известно как озеро Луиз.

Австралия 
  — озеро в Западной Австралии.

Шотландия 
  — небольшое искусственное озеро.

См. также 
 Луиз: истинная история рок-н-ролла — пародийный фильм, вышучивавший знаменитые группы.
 Луиза
 Луис